Dit is de wereldranglijst van april 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 april 2007.

Mannen 04